Cette page présente la  en Pro D2.

La saison

Entraîneurs 
 Joe El Abd (manager)
 Manny Edmonds  (arrières)
 Vincent Debaty  (mêlée)

Transferts

Effectif 2021-2022

Calendrier et résultats

Pro D2

Classement Pro D2 

 

|}

Tableau final

Phase finale

Barrages

Demi-finales

Statistiques

Championnat de France 
Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

2021-2022
Oyonnax